Christian Reineccius, (1688 - 1752), un théologien saxon.
 Reiner Reineccius, (1541 - 1595), un historien allemand.